Чемпиона́т SYNOTtip Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2016 го́да () — 48-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 11 марта по 5 ноября 2016 года. Этот сезон стал 42-м под названием «Высшая лига», а также 25-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

 «Елгава» опережает «Вентспилс» по результатам личных встреч (0:1, 4:3, 2:0 и 2:1).

Позиции по турам 

1 Три матча 13-го тура из четырёх были перенесены на 24 августа.

Результаты матчей

Первая половина сезона 

1 Игра третьего круга.

Вторая половина сезона 

2 Игра второго круга.
3 «Спартак» не смог своевременно подготовить поле для проведения игры. Клубу было засчитано техническое поражение.

Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 12/03/2016 «Елгава» — РФШ 4:0
 10/06/2016 «Спартак» — «Вентспилс» 5:1
 Самая крупная победа гостей (+5):
 16/04/2016 «Даугавпилс» — «Вентспилс» 0:5
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 22/06/2016 «Елгава» — «Вентспилс» 4:3
 24/07/2016 «Лиепая» — «Спартак» 4:3

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

Турнирное положение в чемпионате дублёров 

 «Рига/ФШШ», «Даугавпилс-2» и «Вентспилс-2» расположились в таком порядке по результатам личных встреч (соответственно, 16, 11 и 7 очков).

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2016
 Вторая лига Латвии по футболу 2016
 Кубок Латвии по футболу 2016/2017
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2016

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2016
Футбол в Латвии в 2016 году
Латвия